Tb, abreviatura de terbi, element químic amb nombre atòmic 65 de la sèrie dels lantanoides
 TB, acrònim de terabyte, unitat d'emmagatzematge informàtic
 Tb, abreviatura de terabit, unitat d'informació o d'emmagatzemament informàtic
 TB (Maryland), comunitat no incorporada al Comtat de Prince George's, a l'estat nord-americà de Maryland
 TB, abreviatura de tuberculosi, malaltia infecciosa causada per algunes espècies de micobacteris